Impuls – w teorii sygnałów
 Impuls nerwowy – przekazywanie informacji od receptora przez układ nerwowy do efektora
 Impuls telefoniczny – potoczna nazwa jednostki taryfikacyjnej
 Newag Impuls – pociąg produkowany przez polską firmę Newag
 Impuls 5 – informatyczny system wspomagający zarządzanie
 Impuls falowy – krótkotrwała fala biegnąca
 Impuls elektromagnetyczny – powstawanie i rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego
 Piorunowy impuls elektromagnetyczny – elektromagnetyczne skutki prądu piorunowego
 Impuls świetlny wybuchu jądrowego
 Impuls właściwy – parametr silnika rakietowego w napędzie statków kosmicznych
 Impuls – w jeździectwie
 Oficyna Wydawnicza Impuls – wydawnictwo książkowe
 Impuls – zespół grający muzykę disco polo
 Radio Impuls (ujednoznacznienie)
 Impuls Arena – stadion piłkarski w Augsburgu, w Niemczech
 Impuls Kamieniec Podolski – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Kamieńcu Podolskim, w obwodzie chmielnickim
 Impuls Diliżan – ormiański klub piłkarski z siedzibą w mieście Diliżan
 Impulsowy tryb wybierania numeru telefonicznego

Zobacz też 

 w psychologii zob. np. bodziec, popęd, napęd psychoruchowy, rola impulsu w modelu Id